Józef Dubiński (1896-1940), oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Józef Dubiński (ur. 1945), profesor nauk technicznych, specjalizujący się w geofizyce i górnictwie